Miejscowości w USA:
 Trappe – miejscowość w stanie Maryland, w hrabstwie Talbot
 Trappe – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Montgomery